Zumwinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Zumwinkel (1821–1913), deutscher Arzt
 Klaus Zumwinkel (* 1943), deutscher Manager
Siehe auch:
 Zum Winkel